Wahlstorf steht für:

 Wahlstorf (Holstein), Gemeinde im Kreis Plön in Schleswig-Holstein 
 Wahlstorf (Gehlsbach), Ortsteil der Gemeinde Gehlsbach im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern 
 Wahlstorf (Wüstung), ehemalige Gemeinde im Gebiet der heutigen Gemeinde Lüdersdorf, heute Wüstung
 Gut Wahlstorf in Wahlstorf (Holstein)

Siehe auch:
 Wahlsdorf